CJS est un sigle composé des trois lettres C, J et S qui peut faire référence à :
 Coopérative jeunesse de services, une coopérative de travail pour les jeunes étudiants québécois.

CJS est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport international Abraham González, Ciudad Juárez, Mexique, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports